

Astronomia 
  For – abbreviazione della costellazione della Fornace

Codici 
 FOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Fortaleza-Pinto Martins, Fortaleza, Brasile
 FOR – codice identificativo dell'ILS pista 12 di Forlì, radioassistenza per la navigazione aerea

Informatica 
 Ciclo for  – Struttura di controllo iterativa che determina la ripetizione di una porzione di codice

Musica
 For  – album di Alva Noto del 2006
 For 2  – album di Alva Noto del 2010